Берген има више значења:
 Берген
 Округ Берген (Њу Џерзи)
 Берген (Њујорк)
 Берген (Северна Дакота)